Circinoniesslia är ett släkte av svampar. Circinoniesslia ingår i familjen Niessliaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Circinoniesslia